Echo Peak bezeichnet mehrere Berge:

In Kanada:
 Echo Peak (Kanada), in British Columbia

In den Vereinigten Staaten:
 Echo Peak (Arizona)
 Echo Peak (Idaho)
 Echo Peak (El Dorado County, Kalifornien)
 Echo Peak (Mariposa County, Kalifornien)
 Echo Peak (Montana)
 Echo Peak (South Dakota)
 Echo Peak (Washington)
 Echo Peak (Wyoming)